


Lista de mai jos conține localitățile din județul Olt.

Vezi și 
Județele României

Olt
Localități
 Listă, Localități